Las Cabezas de los Presidentes/Todas las cabezas de los presidentes (ESP) es el episodio veinte de la sexta temporada de la serie Futurama, y originalmente fue presentada el 8 de julio de 2011 en el canal Comedy Central. El episodio cuenta con una mordaza de funcionamiento continuo, donde a través de diferentes períodos de tiempo de la historia norteamericana, alguien identifica erróneamente o usa a Bender como una forma diferente de tecnología.

Sinopsis 

Fry va a su trabajo nocturno en el Museo de Cabezas donde alimenta a las cabezas de los antiguos presidentes de los Estados Unidos. Luego Fry invita a la tripulación de Planet Express al museo para una fiesta, Zoidberg, ebria, empieza a beber el líquido conservante del interior del frasco de uno de los presidentes. Si lo hacen, ellos y todos viajarán en el tiempo temporalmente a la época de la que cada cabeza proviene originalmente. El Profesor Farnsworth se pregunta por este efecto de viaje en el tiempo y luego la Dra. le dice que esto es causado por un raro polvo cristalino de un ópalo utilizado para hacer el líquido, lo que mantiene vivos a los presidentes en una burbuja temporal. Después de aprender de George Washington, que uno de sus propios antepasados David Farnsworth fue uno de los traidores más nefastos de la historia estadounidense durante la guerra revolucionaria americana, el Profesor Farnsworth está decidido a salvar la reputación de su familia y pone todo del polvo en el frasco de George Washington y lo bebe, Fry, Leela, Bender y el Profesor regresaron a la época colonial en Nueva York. 
Los cuatro van al Congreso Continental y ellos dice que David Farnsworth trabaja con Benjamín Franklin en Filadelfia, donde David fabricaría dinero falso que amenaza con destruir la economía del país. A pesar de que no se encuentra en la tienda, descubren una falsificación de Massachusetts de medio penique en un recipiente y determinan que se ha ido a la Tienda de Monedas de Paul Revere, en Boston. Capturan a David Farnsworth, Revere comienza su viaje para alertar a Lexington del inminente ataque británico que comenzaría la Revolución Americana. Sin embargo, Fry toma uno de los dos faroles que cuelgan en la Antigua Iglesia del Norte para quemar el dinero falso, causando que Revere advierta erróneamente el ataque británico "por tierra" en lugar de "por mar". 
Los cuatro son repentinamente enviados de vuelta a 3011 y encuentran que la historia ha sido alterada: Gran Bretaña ha ganado la guerra revolucionaria y se ha apoderado de toda América del Norte convirtiéndose en "West Britannia" después de lo que sucedió con la lámpara que falta.  En esta línea temporal alternativa, David Farnsworth mató a George Washington por asfixiarlo con su peluca y fue recompensado con un ducado, por lo que el profesor Farnsworth es un terrateniente noble y consorte de la Reina de Inglaterra. Después de haber agotado el suministro cristalino del ópalo, Farnsworth se desespera porque no hay manera de viajar al pasado para arreglar su error hasta que se da cuenta de que hay un ópalo en la corona de la reina. Después de robarle, los cuatro son capaces de utilizar la cabeza conservada de David Farnsworth para volver a la época colonial y restaurar la línea de tiempo. Una vez que regresen a 3011 todo se restablece a lo que era antes de que la historia fuera alterada en primer lugar. Pero con un cambio: en lugar de la bandera de Gadsden que cuelga en el Museo de la Cabeza hay una bandera de diseño similar mostrando a Bender y una escritura que dice "Muerde mi brillante trasero de metal".

Referencias Culturales 

 
 Tres antepasados citados por el profesor Farnsworth, son personas reales: 
 Philo Farnsworth jugó un papel clave en el desarrollo temprano de la televisión (aunque él no lo inventó, como dice el episodio de forma incorrecta). 
 Dean Farnsworth creó la prueba de la linterna de Farnsworth, que se utiliza para comprobar si hay problemas en la visión del color en los aviadores militares y personal de a bordo.
 David Farnsworth, un falsificador de la época colonial, fue ahorcado finalmente por sus actividades delictivas. 
 Después de que él llega a su trabajo nocturno, el jefe de Fry accidentalmente le llama "Lars".  Lars era el nombre de tiempo de Fry viaja por duplicado, un personaje principal y el punto de la trama de la película de Futurama en primer lugar, Big Score de Bender . 
 La canción que suena cuando el ambiente festivo es el éxito español "El Sonidito".  Fue lanzado el 16 de diciembre de 2008 por Hechizeros Band.  El álbum también fue titulado El Sonidito.  Se traduce en Inglés como "The Sound" o "El ruido". 
 El artista Pop de los 60 Andy Warhol se ve brevemente en una escena con sus gafas de sol negras famosas. 
 La apertura de las características de secuencia Zoich, una propuesta de Rusia XXII Juegos Olímpicos de Invierno de mascotas, que a su vez se inspiró en Hipnosapo de Futurama. 
 La TARDIS y el cuarto doctor hacen una breve aparición en la secuencia alterna-futuro.  También fue visto siete episodios antes en "Mobius Dick".  Durante dos temporadas, esta versión del doctor viajaba con un compañero llamado Leela. 
 Hermes puede ser visto portando una camiseta de fútbol de Manhattan Unidos, el diseño y el color de la cual se basa en el Manchester United, equipo para el hogar de 2009. 
 La nueva bandera que cuelga en el Museo de la cabeza se basa en la bandera de Gadsden, un diseño inicial realizado en la batalla por los colonos durante la Revolución Americana.  
 La animada "recreación" de "Wrong-Way Revere" paseo errónea que se hizo en el estilo de animación de los cutaways animados de Flying Circus de los Monty Python . 
 Además, el Dr. Zoidsmythe paseo es de la Monty Python boceto, el Ministerio de los paseos tontos.
 Leela, refiere que ella es de Perú, aunque se refería al Vierreinato de Perú, ya que en 1778, Perú no era república independiente aún.

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión ucrónicos
Representaciones culturales de Benjamin Franklin
Representaciones culturales de Andy Warhol